Nový rok je slaven ve více kulturách:

 Čínský Nový rok
 Japonský Nový rok
 Losar – tibetský Nový rok
 Muslimský Nový rok
 Roš ha-šana – židovský Nový rok
 Sollal – korejský Nový rok
 Songkran – thajský Nový rok
 Vietnamský Nový rok

Filmy
 Šťastný nový rok (film, 1973) – francouzsko-italský film z roku 1973, režie Claude Lelouch
 Šťastný Nový rok (film, 1987) – americký film z roku 1987, režie John G. Avildsen
 Nový rok (film, 2000) – britský film z roku 2000
 Šťastný Nový rok (film, 2011) – americký romantický film z roku 2011, režie Garry Marshall
 Šťastný nový rok (film, 2019) – slovensko-česká romantická komedie, prequel z roku 2019, režie Jakub Kroner
 Šťastný nový rok 2: Dobro došli –  slovensko-česká romantická komedie, sequel z roku 2021, režie Jakub Kroner

Externí odkazy